Kroes (achternaam)
 kroes (drinkgerei)
 smeltkroes
 kroeshaar